Seborgia är ett släkte av kräftdjur. Seborgia ingår i familjen Sebidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Seborgia